Гвадалупе Мартинез има више значења:

 Гвадалупе Мартинез (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гвадалупе Мартинез (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвадалупе Мартинез (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гвадалупе Мартинез (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гвадалупе Мартинез, Позо Уно (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику